Кука () — станція Читинського регіону Забайкальської залізниці Росії, розташована на дільниці Заудинський — Каримська між станціями Яблонова (відстань — 14 км) і Лісна (6 км). Відстань до ст. Заудинський — 484 км, до ст. Каримська — 161 км.

Джерела 
 

Станції Забайкальської залізниці